Репетир — механізм бою в механічному годиннику.
 Репетир діафрагми — механізм дзеркального фотоапарата.